Борис Мартинец (род. 27 ноября 1988 года в Загребе) — хорватский фигурист выступающий в одиночном разряде. Семикратный чемпион Хорватии. На международных турнирах занимает, преимущественно, невысокие места за пределами второй десятки.

Спортивные достижения

после 2009 года 

 WD = снялся с соревнований

до 2009 года 

 N = уровень «новички»; J = юниорский уровень; QR = квалификационный раунд

Ссылки 
 

Родившиеся в Загребе
Фигуристы Хорватии